Antonio Battistella (vaterpolist), hrvatski vaterpolist
Antonio Battistella (glumac), hrvatski glumac